Une dimension trop réelle est un épisode de la série télévisée Stargate SG-1. C'est le vingtième épisode de la saison 1.

Scénario 

En explorant une planète, SG-1 arrive dans une grande pièce avec de nombreux appareils. Teal'c remarque qu'une grande partie d'entre eux ont été endommagés par des tirs de lance goa'uld remontant à plusieurs décennies. Ils trouvent également un avertissement laissé par les goa'ulds sous la forme d'un masque ; toute la zone est contaminée et détruite. Jackson et Carter explorent une pièce voisine et y trouvent plusieurs artefacts de différentes civilisations. O'Neill vient les chercher pour leur dire de rentrer immédiatement. Jackson s'attarde un peu pour prendre quelques objets d'intérêt archéologique et touche une sorte de télécommande, elle active un appareil qui se trouve à côté de lui et dont la surface est devenue comme un miroir, mais sans reflet. Il en touche la surface et est traversé par ce qui semble être une décharge électrique.

Il revient près de la porte pour demander à ce qu'on l'aide à transporter le miroir, mais il n'y a personne. Pensant qu'ils sont rentrés sans lui, il décide de rentrer aussi. Au SGC, il est accueilli l'arme au poing par une dizaine d'hommes. Le général Hammond arrive, mais l'un des hommes l'appelle "colonel"… et surtout il ne sait pas qui est Jackson ! Ce dernier est emmené manu-militari à l'infirmerie, où il passe une IRM. Il exige de voir le colonel O'Neill pendant qu'on lui injecte un sédatif mais l'un des soldats le reprend en affirmant qu’O’Neill serait général.

Jackson se réveille en cellule, et est très surpris de recevoir la visite de Catherine Langford. Elle lui demande comment il a fait pour atterrir dans son unité. Il explique alors qui il est, et notamment son arrivée au SGC : l'équipe de Langford n'arrivait pas à traduire le cartouche d'Abydos et il est venu les aider. Ce à quoi elle répond que son équipe et elle l'ont traduit sans lui (bien qu'en utilisant ses travaux). Au fil de la conversation, il lui révèle de nombreuses choses qu'elle pensait connues d'elle seule. Elle décide de prévenir le général O'Neill.

Devant lui, Jackson lui parle de l'accident de son fils, de ses envies suicidaires lors de la première mission sur Abydos, il leur parle aussi de Chulak et Langford lui demande d’en écrire les coordonnées. Carter arrive alors et dit qu'ils ont perdu Washington et Philadelphie. Elle lui montre alors une carte du monde, et Langford lui dit que toutes les zones rouges ont été détruites par les Goa'ulds.

Plus tard, Jackson parle de ce qu'il a trouvé sur P3R-233 et notamment du panneau qu'il a touché, lorsqu'il voit une bombe atomique dans la salle d'embarquement. Il vient demander des explications à O'Neill. Celui-ci veut riposter à l'attaque goa'uld en envoyant une bombe sur Chulak. Et il l'envoie, malgré la désapprobation de Jackson. Ce dernier demande alors si la porte aurait pu l'envoyer dans une version apocalyptique de sa réalité et Carter lui dit que non, mais elle pense qu'un nombre infini de réalités alternatives coexistent dans l'univers. Catherine émet alors l'hypothèse que le miroir touché par Jackson l'a envoyé dans une réalité alternative.

Alors qu'Air Force One se dirige vers le SGC, il est attaqué par un Ha'tak et est détruit. Le Ha'tak se dirige ensuite vers le SGC et atterrit directement sur Cheyenne Mountain. Alors que les Goa'ulds se préparent à envahir la base, O’Neill en organise la défense et ordonne à tout le personnel civil d'évacuer vers le site Beta 4. Malheureusement, les goa'ulds bloquent la porte en maintenant le vortex ouvert : les Terriens pourront cependant essayer d'ouvrir la porte dans 30 minutes environ, après la coupure automatique, et devront tenir en attendant.

Langford et Carter font écouter à Jackson une transmission radio reçue il y a 3 mois provenant du même secteur que P3R-233, là où Jackson a trouvé le miroir. Ce dernier connaissant l'abydossien, il parvient à décoder le message :  suivi d'une série de 6 groupes de bips. Quelqu'un a envoyé le message pour prévenir de l'attaque avec les coordonnées. La porte se referme alors et ils entrent les coordonnées du site beta 4 mais les Goa'ulds sont plus rapides. Jackson montre les images qu'il a filmé de SG-1. Il essaye ensuite de convaincre O'Neill de l'aider à prévenir son monde mais ce dernier ne sait même pas s'ils pourront tenir assez longtemps avant la prochaine tentative d'ouverture. Jackson lui propose d'essayer de convaincre Teal'c de les rejoindre comme il l'a fait sur Chulak, pour au moins gagner du temps.

Pendant ce temps, les Jaffas menés par Teal'c pénètrent dans la base. O'Neill accepte d'aller parler à Teal'c et de montrer les images que Jackson a prises de lui et Teal'c côte-à-côte. Mais il ne parvient pas à convaincre Teal'c, car la bombe envoyée sur Chulak a tué tous ses habitants, ce qui inclut sa famille. Il exécute O’Neill froidement.

Jackson propose à Langford de faire appel à sa réalité en renfort ou de les accueillir ; elle lui dit alors qu'elle ouvrira la porte vers P3R-233 pour qu'il rentre prévenir son monde. Tous les membres du SGC meurent successivement, et Teal'c parvient à rallier la salle d'embarquement au moment où la porte s'active. Teal'c tire sur Jackson au moment où celui-ci passe la porte, puis le compte à rebours d’autodestruction de la base lancé par Sam arrive à sa fin. Arrivé sur P3R-233, bien que blessé, l'archéologue retrouve le miroir, toujours allumé, et le retouche. Il appelle à l'aide et Teal'c, Carter et O'Neill viennent à son secours. Il les prévient tout de suite de la future attaque de la Terre.

Distribution 

 Richard Dean Anderson : Jack O'Neill
 Amanda Tapping : Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Michael Shanks : Daniel Jackson
 Don S. Davis : George Hammond
 Teryl Rothery : Janet Fraiser
 Gary Jones : Walter Davis
 Elizabeth Hoffman : Catherine Langford

Notes et références

Voir aussi 

 Saison 1 de Stargate SG-1

Épisode de Stargate SG-1

it:Episodi di Stargate SG-1 (prima stagione)#Universi paralleli